Scrima a fost inclusă în programul olimpic de la prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne din 1896. La Jocurile Olimpice există probe individuale și de echipă la toate cele trei arme: floretă, spadă și sabie.

Probe

Masculin

Feminin

Clasament pe medaliii
Listă actualizată după Jocurile Olimpice de vară din 2016.

Legendă
 România

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Scrimă la Comitetul Olimpic Internațional
  Rezultate olimpice la scrimă  pe Sports Reference

Scrima